

Codici 
 HAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hasvik (Norvegia)
 haa – codice ISO 639-3 della lingua han

Geografia 
 Haa – comune del Rogaland (Norvegia)
 Haa – distretto del Bhutan
 Atollo Haa Alif – atollo delle Maldive
 Atollo Haa Dhaalu – atollo delle Maldive

Sigle 

 High-altitude airship

Linguistica
 Ḥāʾ – sesta lettera dell'alfabeto arabo